Wilhelm von Habsburg bezeichnet folgende Personen: 

 Wilhelm (Österreich) (der Ehrgeizige, der Freundliche; ~1370–1406), Herzog und herzöglicher Regent von Österreich
 Wilhelm von Österreich (Wilhelm Franz Karl von Habsburg-Lothringen; 1827–1894), österreichischer Feldzeugmeister, Hoch- und Deutschmeister
 Wilhelm Franz von Habsburg-Lothringen (1895–1948), österreichischer und ukrainischer Offizier